Battista d'Agnolo, dit Battista le Maure est un peintre italien de l'école vénitienne au .

Biographie

Œuvres

Liens externes 
  Biographie de Battista d'Agnolo

Sources 
 

Naissance en Italie
Peintre italien du XVIe siècle
Peintre italien de la Renaissance tardive
Peintre de l'école vénitienne
Renaissance italienne
Date de naissance non renseignée (XVe siècle)
Date de naissance non renseignée (XVIe siècle)
Date de décès non renseignée (XVIe siècle)
Date de décès non renseignée (XVIIe siècle)